Caio Cláudio Pulcro (cônsul em 177 a.C.) — cônsul em 177 a.C.
 Caio Cláudio Pulcro (cônsul em 130 a.C.) — cônsul sufecto em 130 a.C., filho do anterior
 Caio Cláudio Pulcro (cônsul em 92 a.C.) — cônsul em 92 a.C., neto do anterior
 Caio Cláudio Pulcro (pretor em 56 a.C.) — pretor em 56 a.C.

 
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história